The Sinister Urge est un album de Rob Zombie.
The Sinister Urge est un film d'Ed Wood, sorti en 1960.